The Dominion All-Star Curling Skins Game – curlingowy turniej rozgrywany metodą Skins Game odbył się w dniach 19 – 20 stycznia 2013 w Casino Rama w Rama, Ontario.

W turnieju tak jak rok wcześniej wzięły udział 4 drużyny, nie zostały jednak one wybrane przez organizatorów. Łączna pula nagród wyniosła 100 000 CAD. Najlepsza drużyna zainkasowała 57 tysięcy.

Zwyciężyła łączona drużyna pod przewodnictwem Glenna Howarda.

Drużyny 
Na podstawie Canadian Team Ranking System wybrano 10 najlepszych drużyn. Następnie internauci głosowali na poszczególnych zawodników, łącznie oddano ponad 550 000 głosów. Do zawodów zostali zakwalifikowani czterej najlepsi z każdej pozycji. 17 stycznia kapitanowie będą losować składy swoich drużyn.

Wyniki głosowania

Składy

Wyniki

Półfinały

Finał 
20 stycznia 2012;

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia

Przypisy 

2013 w curlingu
Curling w Kanadzie